Attenuation (lat. attenuatio; „(zeitweilige) Verminderung“) bedeutet Dämpfung, Verminderung, Verzögerung (insbesondere zeitweiliger Art) und steht für:

 Natürliche Attenuation, in der Geologie, Gewässerkunde und Bodenkunde eine Beschreibung des natürlichen Rückhalte- und Abbaupotentials eines Gewässers, des Grundwassers oder Bodens für Schadstoffe
 Attenuation (Genexpression), eine Form der Regulation der Genexpression bei Prokaryoten
 Attenuierung, Abschwächung der krankmachenden Eigenschaften eines Erregers
 Attenuation To Crosstalk Ratio, ein Maß für den Signalstörabstand in der Telekommunikation
 Attenuationskorrektur, Bestandteil der Korrelationsrechnung

Siehe auch: